Миха́йлович () — сербская фамилия.

Известные носители:

 Михайлович, Боян (род. 1980) — сербский боец ММА.
 Михайлович, Бранкица (род. 1991) — сербская волейболистка, нападающая.
 Михайлович, Георгий Степанович (1890—?) — советский деятель прокуратуры.
 Михайлович, Даниел (род. 1985) — сербский футболист, центральный защитник клуба «Ягодина».
 Михайлович, Джордже (род. 1998) — американский футболист.
 Михайлович, Драгослав (1906—1978) — югославский футболист, защитник.
 Михайлович, Драгослав (1930—2023) — сербский писатель.
 Михайлович, Жан, более известный как Михаил, Жан (1896—1963) — румынский кинорежиссёр и сценарист.
 Михайлович, Йосип (1814—1891) — австро-венгерский кардинал хорватского происхождения.
 Михайлович, Неманья (род. 1996) — сербский футболист, вингер белградского клуба «Партизан (Белград)» (Сербская Суперлига).
 Михайлович, Првослав (1921—1978) — югославский футболист и футбольный тренер, серебряный призёр Олимпийских игр 1948 года.
 Михайлович, Синиша (1969—2022) — сербский футболист.
 Михайлович, Стевча (1804–1888) — сербский политик и государственный деятель; последний премьер-министр Княжества Сербия. 
 Михайлович, Ясмина (род. 1960) — сербская писательница и литературный критик.

См. также 
 Михаилович
 Михалович